Als Weltmeisterschaft 1894 oder WM 1894 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1894 stattgefunden haben:

 Bahn-Radweltmeisterschaften 1894
 Schachweltmeisterschaft 1894

Sportveranstaltung 1894
Weltmeisterschaften nach Jahr